Marcke ist der Familienname folgender Personen:

 Émile van Marcke (* 1827; † 1890/91), französischer Maler

Siehe auch:
 Marke